Bluff Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bluff Lake (Alaska)
 Bluff Lake (Colorado)
 Bluff Lake (Charlton County, Georgia)
 Bluff Lake (Irwin County, Georgia)
 Bluff Lake (Tattnall County, Georgia)
 Bluff Lake (Lake County, Illinois)
 Bluff Lake (Union County, Illinois)
 Bluff Lake (Inyo County, Kalifornien)
 Bluff Lake (Shasta County, Kalifornien)
 Bluff Lake (Trinity County, Kalifornien)
 Bluff Lake (Michigan)
 Bluff Lake (Missouri)
 Bluff Lake (South Carolina)
 Bluff Lake (Grant County, Washington)
 Bluff Lake (Lewis County, Washington)
 Bluff Lake (Skagit County, Washington)
 Bluff Lake (Yakima County, Washington)
 Bluff Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Lake Bluff, Ort in Lake County, Illinois